Суюнчев () — фамилия, распространена среди балкарцев и карачаевцев, происходит от слова «радость» (). Известные носители:
 Суюнчев, Азамат Алимович (1923—2012) — карачаевский поэт.
 Суюнчев, Мурат Ханафиевич (род. 1961) — член Совета Федерации.
 Суюнчев, Ханафи Идрисович (1923—2005) — тюрколог, редактор Карачаево-балкарско-русского словаря.
 Суюнчев, Хусейн Солтанович (род. 1990) — российский борец вольного стиля, мастер спорта России, серебряный призёр Кубка европейских наций.
* Суюнчевы — балкарский княжеский род.